Ульгили () — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Ульгулинского сельского округа. Код КАТО — 194273100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1161 человек (601 мужчина и 560 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1158 человек (593 мужчины и 565 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Алматинская область)